Иод-126 — радиоактивный изотоп химического элемента иода с атомным номером 53 и массовым числом 126.

Образование и распад 
Будучи нейтронодефицитным изотопом, иод-126 не образуется при делении ядер урана или плутония. Возможно только облучение изотопов соседних элементов на циклотронах.

Распадается иод-126 путём как захвата электрона, так и β−-распада, продукты распада - стабильные изотопы 126Te и 126Xe:

Примечания 

http://atom.kaeri.re.kr/ton/index.html

Изотопы иода